Crna legija može značiti:
Crna legija - nadimak I. ustaškog stajaćeg zdruga
Crna legija - nadimak V. ustaškog stajaćeg zdruga
Crna legija - Légion Noire, postrojba francuske revolucionarne vojske tijekom Francuske revolucije.
Crna legija - paravojna postrojba Ku Klux Klana.